A 2002-es sakkvilágkupa (2. FIDE sakkvilágkupa) a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által rendezett kiemelt verseny volt, amely azonban a 2005-től kezdődően rendezett sakkvilágkupáktól eltérően még nem kapcsolódott a világbajnoki versenysorozathoz. A tornát egyidejűleg, de a férfiak és a nők számára külön versenyen 2002. október 9. és október 20. között Indiában, Hyderabadban rendeztek meg.

A 24–24 résztvevővel zajló verseny két szakaszból állt. Az első szakaszban négy darab 6-6 fős csoportban körmérkőzést játszottak, majd minden csoportból az első két helyezett jutott tovább az egyenes kieséses szakaszba, ahol párosmérkőzéseken döntöttek a továbbjutásról. A kupa győztese a férfiak között az indiai Visuvanátan Ánand, a nők között a kínai Hszü Jü-hua lett.

A férfiak versenye

A résztvevők 
A versenyzők nemzetközi nagymesterek, kivéve akinek a neve mellett IM (nemzetközi mester) áll. A rajtlista az Élő-pontszám szerint:

 Visuvanátan Ánand  2755
 Vaszil Ivancsuk  2709
 Alekszandr Morozevics  2707
 Nigel Short  2684
 Alekszej Drejev  2673
 Vlagyimir Malahov  2670 
 Krishnan Sasikiran  2670 
 Je Csiang-csuan  2667
 Zurab Azmaiparasvili  2666
 Szergej Rubljovszkij  2664 
 Rusztam Kaszimdzsanov  2653 
 Alekszandr Beljavszkij  2650 
 Hszü Csün 2643
 Tejmur Radzsabov  2628 
 Bartlomiej Macieja  2615 
 Giovanni Vescovi  2614 
 Jaan Ehlvest  2600 
 Hichem Hamdouchi  2593 
 Alex Yermolinsky  2575 
 Pendjála Harikrisna  2551 
 Mohamad Al-Modiahki  2550 
 Surya Shekhar Ganguly  IM 2531 
 Saidali Iuldachev  2511 
 Watu Kobese  IM 2399

Első szakasz

A csoport 
A 2631-es átlag-Élő-pontszámú A-csoport körmérkőzésének végeredménye:
 Vlagyimir Malahov  2670 3,5
 Je Csiang-csuan  2667 3,0
 Bartlomiej Macieja  2615 3,0
 Giovanni Vescovi  2614 3,0
 Vaszil Ivancsuk  2709 2,0
 Saidali Iuldachev  2511 0,5

B csoport 
A 2601-es átlag-Élő-pontszámú B-csoport körmérkőzésének végeredménye:

 Alekszej Drejev  2673 3,5
 Szergej Rubljovszkij  2664 3,0
 Tejmur Radzsabov  2628 3,0
 Zurab Azmaiparasvili  2666 2,5
 Alex Yermolinsky  2575 1,5
 Watu Kobese  IM 2399 1,5

C csoport 
A 2644-es átlag-Élő-pontszámú C-csoport körmérkőzésének végeredménye:

 Rusztam Kaszimdzsanov  2653 3,5
 Visuvanátan Ánand  2755 3,0
 Krishnan Sasikiran  2670 2,5
 Hichem Hamdouchi  2593 2,5
 Mohamad Al-Modiahki  2550 2,0
 Hszü Csün 2643 1,5

D csoport 
A 2621-es átlag-Élő-pontszámú D-csoport körmérkőzésének végeredménye:

 Alekszandr Beljavszkij  2650 
 Nigel Short  2684
 Jaan Ehlvest  2600 
 Surya Shekhar Ganguly  IM 2531 
 Pendjála Harikrisna  2551 
 Alekszandr Morozevics  2707

Kieséses szakasz 
A csoportokból az első két helyezett jutott tovább a legjobb nyolc közé az egyenes kieséses szakaszba. A végső győzelmet az indiai Visuvanátan Ánand szerezte meg.

A nők versenye

A résztvevők 
A versenyzők női nemzetközi nagymesterek (WGM), kivéve akinek a neve mellett a WIM (női nemzetközi mester) áll.  Az előzetes rajtlista az Élő-pontszám szerint:

 Antoaneta Sztefanova  2541 
 Csu Csen  2509 
 Pia Cramling  2508 
 Maia Csiburdanidze  2497 
 Nana Ioszeliani  2491 
 Kónéru Hanpi  2484 
 Jekatyerina Kovalevszkaja  2466 
 Vang Pin  2473 
 Hszü Jü-hua  2473 
 Szvetlana Matvejeva  2465
 Viktorija Čmilytė  2460 
 Alekszandra Kosztyenyuk  2455 
 Nino Khurtsidze  2455 
 Peng Csao-csin  2443 
 Irina Krush  WIM 2403 
 Tatjana Sztyepovaja-Diancsenko  2398 
 Subbaraman Vijayalakshmi  WIM 2394 
 Joanna Dworakowska  2389 
 Li Ruo-fan  2357
 Meenakshi S  WIM 2309 
 Aarthie Ramaswamy  WIM 2271 
 Ghate Swathi  WIM 2247 
 Farida Arouche  2081* 
 Asma Houli *

A csillaggal jelölt játékosok helyett az alábbi versenyzők indultak:
Dronovalli Harika  2248
Sathe Thipsay  WIM 2256

Első szakasz

A csoport 
A 2416-0s átlag-Élő-pontszámú A-csoport körmérkőzésének végeredménye:

 Szvetlana Matvejeva  2465 3,5
 Jekatyerina Kovalevszkaja  2466 3,0
 Li Ruo-fan  2357 3,0
 Maia Csiburdanidze  2497 2,0
 Viktorija Čmilytė  2460 2,0
 Drónavalli Hárika  2248 1,5

B csoport 
A 2436-os átlag-Élő-pontszámú B-csoport körmérkőzésének végeredménye:

 Antoaneta Sztefanova  2541 4,5
 Hszü Jü-hua  2473 3,5
 Nino Khurtsidze  2455 2,0
Vijayalakshmi, Subbaraman  IM 2394 2,0
 Pia Cramling  2508 1,5
 Ghate Swathi  WIM 2247 1,5

C csoport 
A 2415-ös átlag-Élő-pontszámú C-csoport körmérkőzésének végeredménye:

 Kónéru Hanpi  2484 4,5
 Irina Krush  WIM 2403 3,5
 Alekszandra Kosztyenyuk  2455 3,0
 Nana Ioszeliani  2491 2,0
 Tatjana Sztyepovaja-Diancsenko  2398 2,0
Sathe Thipsay  WIM 2256 0,0

D csoport 
A 2399-es átlag-Élő-pontszámú D-csoport körmérkőzésének végeredménye:

 Vang Pin  2473 3,5
 Meenakshi S  WIM 2309 3,5
 Csu Csen  2509 2,5
 Joanna Dworakowska  2389 2,5
 Peng Csao-csin  2443 1,5
 Aarthie Ramaswamy  WIM 2271 1,5

Kieséses szakasz 
A csoportokból az első két helyezett jutott tovább a legjobb nyolc közé az egyenes kieséses szakaszba. A végső győzelmet a kínai Hszü Jü-hua szerezte meg.

Jegyzetek

Források 
 A férfi verseny eredménytáblázatai
A kieséses szakasz párosítása és eredményei
A férfi és női verseny főtáblája

További információk 
A női A-csoport eredményei és játszmái
A női B-csoport eredményei és játszmái
A női C-csoport eredményei és játszmái
A női D-csoport eredményei és játszmái
A női verseny kieséses szakaszának játszmái
A férfi A-csoport eredményei és játszmái
A férfi B-csoport eredményei és játszmái
A férfi C-csoport eredményei és játszmái
A férfi D-csoport eredményei és játszmái
A férfi verseny kieséses szakasz játszmái
The week in Chess 415 3) FIDE World Cup in Hyderabad, 2002-10-21, Mark Crowther, London Chess Center

Sakk
2002